'Borthwick est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1913-2003), auteur écossais
Algernon Borthwick (1830-1908), journaliste britannique
Cameron Borthwick-Jackson (né en 1997), joueur anglais de football

 Emily Borthwick (née en 1997), athlète britannique
 (1866-1952), spécialiste en mécanique britannique

, acteur anglais

 (1824-1892), médecin et journaliste écossais
 (1869-1914), traductrice et conjointe de Frank Lloyd Wright
, photographe britannique
 (1804-1852), homme politique conservateur britannique
 (né en 1990), joueur anglais de cricket
Steve Borthwick (né en 1979), joueur anglais de rugby à XV
 (né en 1948), joueur écossais de football

Toponyme

, ville du Midlothian
, rivière du Scottish Borders

Voir aussi
Lord Borthwick, titre de Pairie d'Écosse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme